Rakovec má více významů: 

 rakovci (Malacostraca) – třída korýšů

Sídelní útvary a stavby: 
 Rakovec (Smilovice) – základní sídelní jednotka a katastrální území obce Smilovice v okrese Frýdek-Místek
 Rakovec (Chorvatsko) – chorvatská vesnice a středisko opčiny v Záhřebské župě
 
 Rakovec (zámek) – zaniklý lovecký zámeček z 19. století u Jedovnice v okrese Blansko

Vodní toky: 
 Rakovec (přítok Bihanky) – potok u obce Mladoňovice
 Rakovec (přítok Hnilce) – pravostranný přítok Hnilce na Slovensku v okresech Rožňava a Spišská Nová Ves
 Rakovec (přítok Jičínky) – potok v Novém Jičíně, přítok Jičínky
 Rakovec (přítok Litavy) – potok u obce Jedovnice v okrese Blansko
 Rakovec (přírodní rezervace) v přírodním parku Rakovecké údolí u obce Jedovnice
 Rakovec (přítok Malé Hané) – potok ve Vyškově-Rychtářově v okrese Blansko, přítok Malé Hané
 Rakovec (přítok Ponávky) – potok v Brně u Mokré Hory, přítok Ponávky
 Rakovec (přítok Svratky) – potok v Podkomorských lesích, okres Brno-město
 Rakovec (přítok Tichávky) – levostranný přítok Tichávky v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín
 Rakovec (přítok Veselianky) – pravostranný přítok Veselianky na Slovensku v okrese Námestovo
 Rakovec (potok v Chorvatsku)

Rozcestníky - místopisné jméno